Városok listája az átlagos napsütéses órák száma alapján, havi bontásban, kontinensenként, rendezhető táblázatban.

Európa

Afrika

Ázsia

Észak- és Közép-Amerika

Dél-Amerika

Óceánia

Jegyzetek 

Földrajzi listák
Országok éghajlata
Városok